Miejscowości w USA:
 Lawrence Park – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Lawrence Park (ang. Lawrence Park Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Dzielnice w Kanadzie:
 Lawrence Park – dzielnica kanadyjskiego miasta Toronto